Francesco Caracciolo peut faire référence à :
 Francesco Caracciolo (1563-1608), prêtre et fondateur d'ordre, canonisé par le pape Pie VII en 1807 ;
 Francesco Caracciolo (1752-1799), amiral britannique puis napolitain.